Anthony Richard, född 20 december 1996, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Montreal Canadiens i National Hockey League (NHL) och spelar för Rocket de Laval i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Nashville Predators i NHL; Milwaukee Admirals, Chicago Wolves och Syracuse Crunch i AHL; Cincinnati Cyclones i ECHL samt Foreurs de Val-d'Or i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Richard draftades av Nashville Predators i fjärde rundan i 2015 års draft som 100:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Anthony Richard NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Anthony Richard (b.1996) hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1996
Levande personer
Personer från Trois-Rivières
Idrottare från Québec
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Estacades de Trois-Rivières
Spelare i Foreurs de Val-d'Or
Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
Spelare valda av Nashville Predators i NHL Entry Draft
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Spelare i Cincinnati Cyclones (ECHL)
Spelare i Nashville Predators
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i Syracuse Crunch
Spelare i Rocket de Laval
Spelare i Montreal Canadiens